Fazekas György (1770–1843) református lelkész
 Fazekas György (1914–1984) író, újságíró
 Fazekas György (1940–2014) a budapesti Pető András Intézet Apáczai Csere János-díjas docense
 Fazekas György (1948-2018) festő, fotóművész
 Fazekas György (1958) romániai magyar műkorcsolyázó, olimpikon
 Fazakas György (?) építész